La Coupe Kagame inter-club 2008 est la trente-troisième édition de la Coupe Kagame inter-club, une compétition organisée par la CECAFA (Conseil des Associations de Football d'Afrique de l'Est et Centrale) et qui regroupe les clubs d'Afrique de l'Est s'étant illustré dans leur championnat national. 

Cette édition regroupe dix formations réparties en trois poules. Les deux premiers de chaque groupe ainsi que les deux meilleurs troisièmes se qualifient pour la phase finale, jouée en matchs à élimination directe.

C'est le club kenyan de Tusker FC qui remporte le trophée, après avoir battu en finale les Ougandais d'Uganda Revenue Authority SC. C'est le cinquième titre de l'histoire du club dans la compétition.

La Tanzanie, pays hôte et le Rwanda, nation du tenant du titre, ont le droit d'engager deux clubs alors que l'ensemble des autres membres de la CECAFA aligne un représentant. On note pour cette édition les absences de l'Érythrée, du Soudan et de Djibouti.

Équipes participantes

Compétition

Premier tour 
Groupe A :

|}

Groupe B :

|}

Groupe C :

|}

Phase finale 

 Le forfait du Young Africans FC pour le match pour la  entraîne l'exclusion du club de la compétition pour les trois prochaines éditions.

Finale

Voir aussi

Références

Liens externes 
 Informations sur RSSSF

Liens internes 
 CECAFA
 Coupe Kagame inter-club

2008
Compétition de football en Tanzanie
Football en 2008
2008 en Tanzanie
Sport en juillet 2008